Unbehagen - drugi album punk rockowej piosenkarki Niny Hagen, ostatni wydany z zespołem The Nina Hagen Band.

Lista utworów

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Niny Hagen
Albumy muzyczne wydane w roku 1979